Exodus Football Club é uma agremiação fundada a 1 de novembro de 2010, em Saint Joseph, na Dominica. Disputa atualmente a DFA Premier League, correspondente à primeira divisão nacional.

Títulos 
  DFA Premier League: 2014–15
  DFA First Division: 2012–13

Ligações externas 
 

Clubes de futebol fundados em 2010
Clubes de futebol da Dominica